Roselle désigne :

 La Roselle est une rivière française du département de la Haute-Vienne. 
 Roselle est une frazione de la commune italienne de Grosseto.
 L'Aire archéologique de Roselle contient les vestiges de l'antique cité de Rusellae.
 Aux États-Unis :
 Roselle, village de l'Illinois.
 Roselle, ville du Kentucky.
 Roselle, borough de l'État de New Jersey.
 Roselle, autre nom de l'Hibiscus sabdariffa, ou oseille de Guinée.

Voir aussi 
 Le rozell est un ustensile de cuisine servant à étaler la pâte des crêpes et galettes bretonnes.